WCMX steht für
 WCMX (Radiostation) in den USA
 WCMX (Rollstuhlsport), Sportart

Abkürzung